Robin Hood bezeichnet:
 Robin Hood, eine Heldenfigur
 Robin Hood Society, eine frühe Form der britischen Debattierclubs
 Robin Hood (Walibi Holland), eine Holzachterbahn in Walibi Holland
 Aalborghus, später Robin Hood, ein Fährschiff, siehe TT-Line#Robin Hood I und Nils Dacke I (1988–1993)
 früherer Name der Tom Sawyer (Schiff)
 Robin-Hood, ehemals Nils Dacke, ein 1995 gebautes Fährschiff, siehe Robin-Hood-Klasse

 Nils Dacke, ehemals Robin Hood, ein 1995 gebautes Fährschiff, siehe Robin-Hood-Klasse
 eine Rosensorte, siehe Robin Hood (Rose)
 ein Dartsspieler, der mit seinem Pfeil einen Pfeil in der Dartsscheibe trifft

Filme:
 Robin Hood (1912), von Étienne Arnaud und Herbert Blaché
 Robin Hood (1922), USA, mit Douglas Fairbanks senior in der Titelrolle
 Robin Hood, König der Vagabunden (1938), USA, mit Errol Flynn
 Robin Hoods Vergeltung (1950), USA, mit John Derek
 Das Schwert des Robin Hood (1960), UK, mit Richard Greene
 Robin Hood – Der Löwe von Sherwood (1962), Italien, mit Don Burnett
 Robin Hood (1973), USA, Zeichentrickfilm
 Robin und Marian (1976), USA, mit Sean Connery
 Robin Hood – König der Diebe (1991), USA, mit Kevin Costner (Originaltitel: Prince of thieves)
 Robin Hood – Ein Leben für Richard Löwenherz (1991), UK/USA/D/Kanada, mit Patrick Bergin
 Robin Hood – Helden in Strumpfhosen (1993), USA/Frankreich, mit Cary Elwes (Originaltitel: Men in tights)
 Robin Hood (2010), USA/UK, mit Russell Crowe
 Robin Hood – Ghosts of Sherwood (2012), deutsch-amerikanischer Film von Oliver Krekel
 Robin Hood (2013), Deutschland, mit Ken Duken
 Robin Hood (2018), USA, von Otto Bathurst

Unterhaltung:
 Robin Hood (Anime), eine japanische Animeserie
 Robin Hood (Fernsehserie, 1984), eine britische Abenteuer- und Fantasy-Serie
 Robin Hood (Fernsehserie, 1996), eine französisch-amerikanische Abenteuer- und Fantasy-Serie
 Robin Hood (Fernsehserie, 2006), eine britische Abenteuer- und Fantasy-Serie
 Robin Hood – Die Legende von Sherwood, ein Echtzeit-taktisches Computerspiel
 Robin Hood (Comic), eine französische Comicserie
 Die Abenteuer des Robin Hood, ein kooperatives Brettspiel

Unternehmen:
 Robin Hood Airport Doncaster Sheffield, einen Flughafen von Sheffield
 Robin Hood Aviation, eine österreichische Fluggesellschaft
 Robin Hood Foundation, eine Stiftung zur Bekämpfung der Armut in New York City
 Robin Hood Engineering, einen britischen Kit-Car-Hersteller
 Robinhood, ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen

Siehe auch:
 Robin Hood’s Bay, Fischerort an der britischen Nordseeküste
 Robin-Hood-Effekt
 Robin-Hood-Steuer, Finanztransaktionssteuer
 SV Robinhood, Fußballverein in Suriname 
 Robin Wood